Jour de la Liberté : jour férié le  en Afrique du Sud depuis 1995
 Jour de la Liberté : Nos Forces de Défense, film de propagande nazi de Leni Riefenstahl
 Journée de la liberté en Biélorussie, jour férié non officiel célébré les .